Dabringhaus steht für:

 Sabine Dabringhaus (* 1962), deutsche Historikerin
 Musikproduktion Dabringhaus & Grimm (MDG), Plattenfirma für klassische Musik in Detmold